Маунтин има више значења:
 Маунтин
 Маунтин (Висконсин)
 Маунтин (Северна Дакота)